DRI est un sigle qui peut signifier : 
 Direction du renseignement intérieur en France ;
 Direct Reduced Iron, le minerai de fer préréduit (et parfois, par abus de langage, le procédé de réduction directe qui repose sur ce produit) ;
 Dirty Rotten Imbeciles, un groupe thrashcore américain ;
 Direct Rendering Infrastructure, un procédé informatique ;
 Direction de la recherche et de l'innovation ;
 Direction des relations internationales, l'ancien nom de Wallonie-Bruxelles International ;
 Democracy Reporting International, une ONG dont le siège est à Berlin (Allemagne) ;
 Direction des routes et infrastructures ;
 dirigeant régional infrastructure (SNCF Réseau).

Dri est un nom qui peut désigner :
 la femelle du yack ;
 les Dri, un peuple de Côte d'Ivoire.